Синнотт:
 Синнотт — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
  (род. 1965) — английский футболист.
 Синнотт, Эдит Аллейн (1871—1947) — австралийская писательница.

См. также 
 Синнот